Фэгэдэу:
 Фэгэдэу — село в Фалештском районе Молдавии.
 Фэгэдэу — село в Флорештском районе Молдавии.